Кси́рисовые () — семейство растений, входящее в порядок . Включает в себя 270 видов в 5 родах, распространённых, главным образом, в тропических и субтропических районах Америки, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Австралазии.

Ботаническое описание 

Представители семейства — невысокие, многолетние, редко однолетние травы. Корень волокнистый или утолщённый, короткий, иногда ползучий или луковица, как у .

Листья узкие, линейные или нитевидные, приземные двурядные или собранные в розетку, в нижней части переходят во влагалище.

Цветки обоеполые, 3-членные, актиноморфные или слегка зигоморфные, собраны в верхушечные шарообразные или цилиндрические головки, высоко поднятые над землей на цветоносах. Каждый отдельный цветок сидит в пазухе небольшого кожистого или жесткого прицветника слегка вогнутой формы. Прицветники расположены по спирали, черепитчато налегая друг на друга.

Чашелистики плёнчатые, их, как правило, три, редко два, как у большинства представителей рода . Венчик из 3 жёлтых, реже голубых или белых лепестков. Лепестки ноготковые, срастаются в короткую или длинную трубку с тремя равными и широко отогнутыми лопастями. Для представителей рода  характерен зигоморфный венчик.

Плод — локулицидная коробочка, открывающаяся тремя створками. Семена мелкие, продолговато-веретеновидные или шарообразные, с обильным мучнистым или мясистым эндоспермом и маленьким верхушечным зародышем. Созревшие коробочки, растрескиваясь, высыпают многочисленные легкие семена, которые распространяются при помощи ветра и воды.

Распространение и экология 
Растения этого семейства распространены в тропических и субтропических областях Америки, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии, Новой Каледонии, Австралии, Тасмании.

Ксирисовые — растения главным образом болотистых местообитаний. Обычны на песчаных кислых и засоленных почвах, на выходах горных пород, где нередко образуют довольно плотные заросли вместе с осоками, росянками, эриокаулонами и ситниками. Также растут на сфагновых болотах, на торфяниках, вдоль потоков, канав, по берегам рек и озёр. Большинство из них — растения низин, реже их можно встретить на заболоченных участках в горах, где они могут расти на высоте до 3000 м над уровнем моря.

Применение 
Некоторые виды используются местным населением для приготовления лекарственных препаратов.

Классификация

Таксономия 
В системе классификации APG II (2003), как и в системе APG (1998) это семейство включено в порядок  клады commelinids. Основное отличие от системы APG состоит в том, что не входившее ни в один порядок семейство Абольбодовые (Abolbodaceae), состоявшее из одного рода , было включено в семейство Ксирисовые.

Система Кронквиста (1981) поместила семейство Ксирисовые (Xyridaceae) в порядок  подкласса  класса .

Система Веттштейна (1935) поместила семейство Ксирисовые (Xyridaceae) в порядок .

Роды 
Семейство включает в себя пять родов в двух подсемействах:
 подсемейство :
 , 22 вида из Южной Америки.
 , один вид:
 
 , один вид:
 
 , два вида.
 подсемейство :
 , около 240 видов

Примечания

Ссылки 
   
   
 Xyridaceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants : descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: 27 April 2006. http://delta-intkey.com  
 Xyridaceae in the Flora of North America 
 Xyridaceae in the Flora of China 
 Xyris in western Australia 

Злакоцветные
Семейства растений
Флора Южной Америки
Флора Африки
Флора Азии
Флора Австралии и Океании